Собранці — місто в Східній Словаччині.
 Собранці — район у Кошицькому краї Словаччини